1. division 2019/2020 var den 24:e säsongen av 1. division. Eftersom Superligaen minskades från 14 lag till 12 lag till kommande säsong, ändrades upplägget i 1. divisionen, bara ett lag flyttades upp medan tre lag flyttades ner.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteliga

Se även
 Superligaen 2019/2020

Källor
 DBU.dk
 danskfodbold.com

Noter

2019 i Danmark
2020 i Danmark
Fotbollssäsongen 2019/2020
2019/2020